41-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 4 по 12 февраля 1989 года в городах Кортина-д’Ампеццо (Италия, бобслей) и в Санкт-Морице (Швейцария, скелетон).

Бобслей

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Спорт в Швейцарии в 1989 году
Спорт в Италии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Февраль 1989 года
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии